Михаил Павлович Фивейский (1856—1919) — протоиерей, русский православный церковный писатель, экзегет, переводчик.

Биография 

Родился в Московской губернии в семье сельского священника. На следующий год после окончания в 1880 году Московской духовной академии он был рукоположен во священника. С 1883 по 1888 годы он состоял секретарем Совета и Правления Московской духовной академии. В дальнейшем служил в нескольких московских храмах; последним местом его служения стал храм Святителя Николая в Толмачах. В 1908—1911 годах он редактировал журнал «Душеполезное чтение».

С 1906 года стал законоучителем «мужского учебного заведения 3-го разряда В. Д. Касицина», которое со временем стало гимназией.

Большую известность Фивейскому принесли переводы с английского языка трёх обширных трудов о земной жизни Спасителя (, А. Эдерштейма и Ф. Фаррара), а также книги Фаррара об апостоле Павле. На переводы Фивейского, в частности, многократно ссылался в своих трудах Александр Мень.

В 1902 году Фивейский представил в Московскую духовную академию магистерскую работу «Духовные дарования в первоначальной христианской Церкви. Опыт объяснения 12-14 глав 1-го послания святого апостола Павла к Коринфянам». В ней на основе древних источников и новой литературы он провёл исследование сущности и природы харизматических даров в первохристианской общине. Он подробно рассмотрел очерк истории вопроса «глоссолалии» и сделал вывод, что глоссолалия не являлась способностью говорить на иностранных языках, склоняясь к гипотезе, согласно которой глоссолалия была особым видом молитвенного пения. Хотя диссертация была отклонена, она была напечатана в 1907 году (М.: т-во тип. А. И. Мамонтова, 1907. — 170 с.). И только в конце 1917 года Фивейский смог защитить свою магистерскую диссертацию и был утверждён магистром богословия.

В 1911 году Фивейский издал своё толкование на Евангелие от Матфея. Им была также составлены: «Учебник священной истории Нового Завета» (М.: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1897. — 223 с.); «Священная история Ветхого и Нового завета» (М.: тип. И. Д. Сытина, 1910. — 288 с.).

Отдавая большую часть времени активной богословской работе, церковные службы он сократил до минимума. В результате, приходская жизнь храма постепенно приходила в упадок; прихожане переходили в другие храмы. А сразу после революции большинство состоятельных прихожан уехало за границу. К этому времени Фивейский уже давно овдовел и жил уединённо с двумя незамужними дочерьми. Скончался весной 1919 года.

Примечания

Источники 
 ФИВЕЙСКИЙ Михаил из «Библиологического словаря» священника Александра Меня
 Фивейский Михаил Павлович
 Фивейский о. Михаил. Протоиерей

Священники по алфавиту
Выпускники Московской духовной академии
Преподаватели Московской духовной академии